Схе́ма (от  ←  «выражение лица, осанка, фигура»):
 графический документ;
 изложение, изображение, представление чего-либо в самых общих чертах, упрощённо (например, схема доклада);
 электронное устройство, содержащее множество компонентов (интегральная схема).

Графический документ 
Схемы как графические документы (графическая модель системы), на которых в виде условных обозначений или изображений показаны составные части некоторой системы и связи между ними:
 Схема изделия
 Электрическая схема
 Принципиальная схема, схема замещения
 Технологическая схема
 Блок-схема;

Другие использования 
 Схема базы данных
 Логическая схема (модель данных)
 Электронная схема
 Интегральная схема
 Комбинационная схема
 Классификационная схема
 Метасхема
 Обобщённая схема размещения
 Разностная схема
 Схема звезды
 Схема (математика)
Семантическая сеть
Схема управления

Примечания 

Моделирование
Проектирование